

Котлиці — село в гміні Мйончин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Котлиці — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства